bonte coronamot
 donkere coronamot
 gewone coronamot
 lichte coronamot